Русская партия может означать:
 Русская партия — шахматный дебют.
 Русская партия — неофициальное название группировки сторонников русского национализма среди функционеров КПСС и ВЛКСМ в 1960-е — 1980-е годы.

Политические партии 
 Русская партия (Греция) — политическая партия в Греции (1827—1865).
 Русская партия (Латвия) — политическая партия в Латвии (1993—2007).
 Русская партия (Россия) — праворадикальная партия в России (1991—1996).
 Русская партия Эстонии — политическая партия в Эстонии (1993—2012).

Примечания